IndyCar Series 2016 – dwudziesta pierwsza edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 13 marca, a zakończył 18 września. Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze Simon Pagenaud z zespołu Penske Racing. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Alexander Rossi, który w swoim debiutanckim sezonie zwyciężył również w wyścigu Indianapolis 500. W klasyfikacji producentów najlepszy okazał się Chevrolet.

W sezonie 2016 ponownie podwójnie punktowanymi wyścigami były: Indianapolis 500 oraz kończący sezon wyścig w Sonoma.

Wyniki 

*S=Silnik: C=Chevrolet, H=Honda

Klasyfikacja

Klasyfikacja kierowców 

 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który prowadził przynajmniej przez jedno okrążenie wyścigu.
 Dwa dodatkowe punkty otrzymywał kierowca który prowadził przez najwięcej okrążeń w wyścigu.
 Dodatkowy punkt otrzymywał kierowca który zakwalifikował się na pierwszym miejscu do wyścigu (pole position). Wyjątkiem był wyścig Indianapolis 500 gdzie stosowano odrębną punktację dla kwalifikacji.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2016 w sportach motorowych
2016 w Stanach Zjednoczonych
2016 w Kanadzie